Una notte al Cairo (The Barbarian) – film del 1921 diretto da Donald Crisp 
Una notte al Cairo (The Barbarian) – film del 1933 diretto da Sam Wood